Открытый чемпионат Словении 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является уже 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 21 по 27 июля 2008 года. Турнир являлся первым соревнованием на харде после весенне-летнего грунтово-травяного сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Кириленко (№ 19 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сара Эррани вторую неделю подряд побеждает на соревнованиях ассоциации.
 Анабель Медина Гарригес уступает 2й финал в сезоне и 5й за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает 3й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Вирхиния Руано Паскуаль выигрывает 3й титул в сезоне и 41й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Словении по теннису
 WTA Тур 2008
 WTA 4-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

2008 год в теннисе
Спорт в Словении в 2008 году
Июль 2008 года
Открытый чемпионат Словении по теннису